Бильзе () — немецкая фамилия. 

Известные носители:
 Бильзе, Беньямин (1816—1902) — немецкий скрипач, дирижёр, композитор.
 Бильзе, Фриц Освальд (1878—1951) — немецкий писатель.

См. также 
 Билязе